Piccadilly může být:
 Piccadilly – důležitá ulice v londýnském obvodu Westminster
 Piccadilly (dům) – stojí v centru lázeňské části Karlových Varů
 Piccadilly Circus – známý dopravní uzel a náměstí v Londýnském obvodu Westminster
 Piccadilly Line – jedna z linek londýnského metra